Елютин — русская фамилия; женская форма Елютина.

Известные носители 
 Елютин, Александр Вячеславович (1937—2012) — учёный-металлург в области химии, член-корреспондент АН СССР, академик Российской академии наук. Сын В. П. Елютина.
 Елютин, Василий Павлович (1924—1984) — Герой Советского Союза.
 Елютин, Вячеслав Петрович (1907—1993) — советский государственный деятель, учёный-металлург, педагог, министр высшего и среднего специального образования СССР.
 Елютин, Михаил Михайлович (1938—1992) — советский исполнитель на шестиструнной гитаре.